Карача има више значења:

 Карача (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Карача (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику